Matthiaskirche ist der Name mehrerer Kirchenbauten, die das Patrozinium des Apostels Matthias tragen bzw. nach ihm benannt sind.

Deutschland 
 Matthiaskapelle Aachener Dom
 St. Matthias (Achim)
 Matthiaskapelle Bad Bodendorf, von einer Schützenbruderschaft errichtet
 St. Matthias (Bad Sobernheim)
 St. Matthias (Groß Munzel) in Barsinghausen-Groß Munzel
 St. Matthias (Hackenberg) in Bergneustadt-Hackenberg
 St. Matthias (Berlin), Pfarrkirche in Berlin-Schöneberg
 St. Matthias (Bleicherode)
 St. Matthias (Bremke)
 St. Matthias und Anna (Buchau)
 Matthiaskapelle Burgen
 St. Servatius und St. Matthias (Dahnen), Rheinland-Pfalz
 St. Matthias (Eischleben) in Amt Wachsenburg, Ilm-Kreis, Thüringen
 Matthiaskirche (Erfurt) (abgegangen)
 St. Matthias (Essen), Essen-Kettwig
 St. Matthias (Euskirchen)
 St. Matthias in Finnentrop-Fretter
 St. Matthias (Frankfurt am Main)
 Matthiaskirche (Groß-Buchholz) in Hannover
 St. Matthias (Hüddessum) in Harsum
 St. Matthias (Herzogenrath) in Herzogenrath-Kohlscheid
 St. Matthias (Jork), Jork, Niedersachsen
 Matthiaskapelle (Kobern-Gondorf)
 St. Matthias (Köln)
 St. Matthias (Leimbach)
 St. Matthias (Hohenbudberg) in Krefeld
 Matthiaskapelle Leimbach
 St. Matthias (Fettehenne) in Leverkusen
 St. Matthias und Wendelinus (Masthorn) in Masthorn (Eifel)
 St. Mathias-Heiligenhäuschen, Mönchengladbach
 Walholzkirche in Morbach-Weiperath
 St. Matthias (München)
 Matthiaskapelle Mönchengladbach
 St. Matthias (Neuwied)
 St. Mattias (Offenburg) (ehemaliges Kapuzinerkloster)
 St. Matthias (ehemaliges Kapuzinerkloster Regensburg)
 St. Matthias (Reifferscheid)
 St. Matthias (Riegelsberg)
 St. Matthias (Nieder-Roden) in Rodgau, Hessen
 St.-Matthias-Kirche (Meiningsen) in Soest-Meiningsen
 St.-Matthias-Kirche (Sondershausen)
 Katholische Filialkirche St. Matthias in Sosberg
 St. Matthias (Stadtkyll-Schönfeld)
 St. Matthias, Steinefrenz, Bistum Limburg
 Benediktinerabtei St. Matthias in Trier
 St. Matthias (Altforweiler) in Überherrn, Saarland
 Matthiaskapelle (Wickrathhahn)
 Kloster St. Matthias (Zellerfeld)

Estland 
St. Matthias (estnisch Harju-Madise kirik) in West-Harrien, Estland

Luxemburg 
 Sankt-Matthias-Kirche (Brouch), Gemeinde Böwingen/Attert

Niederlande 
 Ruïnekerk Warmond

Polen 
 St. Matthias (Breslau)

Österreich 

Kärnten
 Pfarrkirche Flattach

Oberösterreich
 Kapuzinerkirche (Linz) (profanierte Pfarrkirche Linz-St. Matthias)

Steiermark
 Pfarrkirche Bad Gleichenberg

Ungarn 
 Matthiaskirche (Budapest)

Siehe auch 
 Kloster St. Matthias
 Matthiasbruderschaft

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchengebäude nach Person)